Mercenaries steht für
 Marburg Mercenaries, ein deutscher Footballverein
 die Videospiele:
 Mercenaries: Playground of Destruction, aus dem Jahr 2005
 Mercenaries 2: World in Flames, die Fortsetzung aus dem Jahre 2008
 die Filme:
 Mercenaire, ein französisches Filmdrama aus dem Jahre 2016
 ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahre 2014

Siehe auch:
 Mercenary